Merak est :
 Le nom traditionnel de Beta Ursae Majoris, une étoile dans la constellation de la Grande Ourse.
 Une ville d'Indonésie sur la côte occidentale de l'île de Java.
 Un modèle de voiture de sport, la Maserati Merak.